Tillylinde steht für:

 Tillylinde (Großgoltern), Naturdenkmal in Großgoltern, Region Hannover in Niedersachsen
 Tillylinde (Hemmendorf), Naturdenkmal in Hemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen

Siehe auch:

 Tilly-Linde